Рагулин, Александр Александрович (род. 1981) — российский актёр.
 Рагулин, Александр Павлович (1941—2004) — советский хоккеист.